Gullible Pants (En Hispanoamérica El Crédulo Bob) es un episodio de la sexta temporada de Bob esponja.

Sinopsis 
En el Krusty Krab , Don Cangrejo está contando monedas en su oficina cuando se parte la uña. Marca su teléfono y reserva una cita para una manicura, y mientras intenta irse sin que Bob Esponja o Calamardo lo vean, el primero se detiene para preguntar a dónde va. Don Cangrejo responde que es secreto y nombra a Bob Esponja a cargo mientras él no está, para su entusiasmo.

Bob Esponja despierta a Calamardo, quien afirma que el Sr. Cangrejo por lo general lo deja dormir en el trabajo. Más tarde, Bob Esponja tiene que servir una hamburguesa, pero también cocinar y destapar el fregadero. lo que lleva a Calamardo a contarle un "secreto" de que un cliente quiere ser cocinero. Bob Esponja se le acerca y lo lleva a la cocina a cocinar. Cuando está a punto de entregar una hamburguesa, Calamardo miente que los pies de Bob Esponja están más limpios que sus manos. Esto hace que sirva la comida mientras camina sobre sus manos, para disgusto de un cliente.

Un repartidor llega con los suministros que ordenó Bob Esponja para poder redecorar el Crustáceo Cascarudo, haciéndolo todo bonito. Calamardo afirma que al Sr. Cangrejo le gusta cuando el Krusty Krab está sucio, por lo que Bob Esponja lo cubre con basura y mugre. Cuando los clientes comienzan a irse, Calamardo le dice a Bob Esponja que tiene que entretenerlos, por lo que comienza a bailar para ellos.

Don Cangrejo regresa de su manicura para encontrar el Krusty Krab hecho un desastre. Bob Esponja está emocionado de que conoce todos los "secretos" del Sr. Cangrejo y, mientras todavía está a cargo, nombra al Sr. Cangrejo para que limpie los platos. Don Cangrejo vuelve a partirse la uña, ya que un cliente al azar todavía está detrás de la parrilla, Calamardo está durmiendo y Bob Esponja está bailando para los clientes.

Trivia 
 Hay un camino secreto por debajo del Crustáceo Cascarudo.
 Calamardo está durmiendo en este episodio, como en varios episodios

Episodios de la sexta temporada de Bob Esponja
Episodios de televisión de 2009